Thunder (česky hrom) může být:

film
 Thunder (film, 1929) – americký němý film z roku 1929  
 Thunder (film, 1983) – italský akční film z roku 1983
 Thunder II – italský akční film z roku 1987
 Thunder III – italský akční film z roku 1988
 Days of Thunder – americký film z roku 1990, ve kterém se v hlavních rolích objevili Tom Cruise, Nicole Kidman a Robert Duvall

televize
 Thunder (seriál) – televizní seriál stanice NBC z roku 1977

hudební skupina
 Thunder (hudební skupina) – anglická rocková hudební skupina

hudební album
 Thunder (album, Andy Taylor) – první sólové album britského kytaristy Andyho Taylora z roku 1987

píseň
 Thunder (píseň, Boys Like Girls) – píseň  americké pop rockové hudební skupiny Boys Like Girls z roku 2008
 Thunder (píseň, East 17) – píseň britské hudební skupiny East 17 z roku 1995
 Thunder (píseň, Jessie J) – píseň britské zpěvačky Jessie J z roku 2013
 Thunder (píseň, Leona Lewis) – píseň britské zpěvačky Leona Lewis z roku 2015
 Thunder (píseň, Prince) – píseň americké zpěváka Prince z roku 1991
 Thunder (píseň, Imagine Dragons) – píseň americké indie rockové hudební skupiny Imagine Dragons z roku 2017

armáda
 JF-17 Thunder – čínsko-pákistánský jednomotorový nadzvukový lehký víceúčelový bojový letoun
 USS Thunder (1862) – vojenská parní loď za Americké občanské války